Велотуризм в России — вид туризма в России, в котором велосипед служит главным или единственным средством передвижения. Понятие «велотуризм» многозначно и относится как к одному из видов активного отдыха, так и к разновидности спортивного туризма.

Развитие велотуризма в России

Велотуризм в Российской империи 

22 октября 1894 года в журнале «Велосипед» было опубликовано обращение Карла Петерса — почётного консула Всеобщего союза велосипедистов, который объединял союзы велосипедного спорта Европы и Америки и в то же время члена московского клуба велосипедистов с призывом проведения в 1895 году велосипедной поездки по маршруту Москва — Петербург. В 1894 — 1895 годах на страницах журнала «Велосипед» велось обсуждение создания в России союза велосипедистов-туристов исходя из опыта западных стран. 15 апреля 1895 года в Санкт-Петербурге по решению министра внутренних дел было проведено учредительное собрание Общества велосипедистов-туристов и состоялось официальное открытие. На первом общем собрании учредителей избран Комитет для управления делами Общества, выработки программы и устава Общества. Также в 1895 году по договорённости членов-учредителей Общества велосипедистов-туристов с издателем журнала «Велосипед» И. А. Богельманом Обществоа велосипедистов-туристов стало использовать журнал «Велосипед» как официальный печатный орган. Была опубликована передовая статья под названием «От общества велосипедистов-туристов», в которой широкой аудитории сообщалось о начале работы Общества и формулировались цели его работы. К концу 1895 года в 24 городах России были назначены представители Общества велосипедистов-туристов.

В 1898 году был объявлен всероссийский конкурс по составлению новых маршрутов путеводителей и шоссейных карт, победители конкурса награждены почётными жетонами. В 1899 году Общество велосипедистов-туристов приняло участие в Люксембургском международном конгрессе туризма и Первом конгрессе Интернациональной лиги туристов в Лондоне. На данные конгрессы с целью изучения зарубежного опыта туризма в качестве представителя был откомандирован А. И. Брудерер. Общество велосипедистов-туристов вступает в международную Лигу Туристских Обществ и вместе с тем принимает на себя обязательства по внедрению в России зарубежных наработок в практике туризма. В 1899 году в журнале «Русский турист» была открыта специальная рубрика «О школьных путешествиях и образовательных прогулках», направленная на изучение опыта проведения экскурсий в школах России. В этом же году стало выходить ежемесячное приложение к журналу «Русский Турист» под названием «Дорожник». 1899—1900 годах по инициативе руководства Общества велосипедистов-туристов были заключены договоры с владельцами гостиниц, в которых члены Общества велосипедистов-туристов могли останавливаться на льготных условиях. Первыми такими гостиницами стали «Отель Эрмитаж» (Санкт-Петербург), «Гостиница В.С. Уткина» (Царское Село), «Гостиница Семёна Верёвкина» (Гатчина), «Славянская гостиница» (Тамбов), «Ориент» (Тифлис). На Мюнхенской международной спортивной выставке 1900 года Общество велосипедистов-туристов было награждено золотой медалью за большие заслуги в развитии туризма.

В 1911—1913 годах житель русской колонии в Харбине Онисим Петрович Панкратов совершил первое российское кругосветное путешествие на велосипеде, проехав около 50 тысяч километров. Начав путешествие в Харбине, он преодолел тысячи километров сибирского бездорожья на тяжело нагруженном багажом велосипеде и достиг Петербурга, а затем Берлина. Узнав, что первоначально намеченный им прямой маршрут уже выполнен другими велосипедистами, путешественник воспользовался намеченным за 20 лет до того международным спортивным съездом в Берлине круговым маршрутом по Европе, напоминающим цифру «8». Стартовав из Берлина, за один год Панкратов пересёк Германию, Швейцарию, преодолел Альпы, пересёк Северную Италию, Австро-Венгрию, Сербию, Болгарию, Турцию, Грецию, Францию, Испанию, Португалию, пересёк Па-де-Кале и достиг Англии. Панкратов пересёк на пароходе Атлантический океан и достиг Нью-Йорка, откуда за четыре месяца добрался до Сан-Франциско, оттуда совершил переход через Тихий океан с заходом на Гавайи. Через неполных три недели он оказался в Японии, пересёк её, Корею, Жёлтое море, китайскую территорию и достиг Харбина, завершив кругосветное путешествие. В Харбине путешественнику была устроена торжественная встреча с оркестром и комендантом города. Харбинское общество спортсменов преподнесло ему лавровый венок и почётную ленту. Также Панкратов получил от международной федерации велоспорта бриллиантовую пальмовую ветвь, которая предназначалась спортсмену, который первый объедет всю Европу.

Велотуризм в СССР 
В 1928—1931 годах советский путешественник Глеб Леонтьевич Травин совершил путешествие на велосипеде вдоль границ Советского Союза, в том числе по побережью Северного Ледовитого океана. Своё велосипедное путешествие Глеб Травинначал из Владивостока, далее его маршрут прошёл через Дальний Восток, Сибирь, Среднюю Азию, Закавказье, Центральную и Северо-западную часть Советского Союза вдоль сухопутных границ и закончился на Камчатке. Маршрут по побережью Северного Ледовитого океана был проложен от Кольского полуострова до мыса Дежнёва на Чукотке, в том числе были посещены острова Вайгач и Диксон, города Мурманске и Архангельске, селения Хатанга, Русское Устье, Уэлен. Для перемещения вдоль арктической границы Травин использовал велосипед, собачью упряжку, охотничьи лыжи, а также передвигался пешком..

Велотуризм в России по регионам 

Башкортостан:
В 2018 году региональным отделением Русского географического общества в Башкортостане был создан краеведческий туристический маршрут «Башкирская кругосветка», который по прогнозам организаторов будет способствовать развитию велосипедного, автомобильного и мототуризма в республике. Маршрут предполагает посещение четырёх крайних географических точек Башкортостана, которые отмечены стелами в виде бело-голубых пограничных столбов с указанием географических координат и пятой точки — географического центра республики, отмеченной памятным знаком, а также знакомства с достопримечательностями каждого района. Участники, выполнившие условия проекта награждаются жетонами и сертификатами «Башкирская кругосветка».

Пермский край:
В конце XIX — начале XX века в Перми начал развиваться велосипедный туризм. К 1887 году в городе уже наблюдался большой интерес к велосипедам, но из-за высокой цены на заграничные велосипеды, их купило только 6-7 человек. Житель города Ф. И. Яковлев начал изготовлять кустарным способом велосипеды-«пауки» на верёвочных шинах по образцу, который он увидел в Екатеринбурге. В 1895 году житель Пермской губернии М. Серебренников на велосипеде, произведённым Яковлевым совершил путешествие из Кунгура в Москву. В 1896 году жители Перми ходатайствовали про об открытие кружка велосипедистов по образцу Российского общества велосипедистов-туристов, годом ранее созданного в Санкт-Петербурге. В 1898 году ходатайство было удовлетворено и общество открылось. Эмблемой общества стало изображение велосипедного колеса с крыльями. В 1904 году в общество состояли 31 человек, которые организовывали велосипедные познавательные экскурсии. К 1910 году московское отделение Российского общества велосипедистов-туристов подготовило цикл дальних экскурсионных поездок на велосипеде по стране, в том числе и 28-дневный маршрут на Урал, с посещением Кунгура и Перми. Организаторами и экскурсоводами на местах были местные члены общества. Однако, после организации некоторого количества загородных велосипедных экскурсий, пермское общество велосипедистов потеряло интерес к туризму и стало уделять больше внимания спорту и организовывать заезды и соревнования.

Примечания

Библиография 
 
 
 
 Газизов, Д. Д. Велосипедный туризм: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 032101 Физическая культура и спорт / Д. Д. Газизов, Е. В. Гусельникова. — Сыктывкар: СыктГУ, 2010. — 189 с.
 
 
 
 
 
 
 
 Велосипедный туризм / сост. А. А. Булгаков. М. : Ключ, 2008. 624 с.
 Велосипедный туризм: курс лекций по специальности 032101.65 «Физическая культура и спорт». Авторы: Г. М. Мартынов; М. М. Ковылин; Ю. И. Недоцук, С. В. Семёнов; Казаков А. Ю., РГУФКСиТ. — М., 2010. — 110 с.

Ссылки 
 Велосипед — основатель туризма в России
 Общество велосипедистов — туристов. Становление туризма в России
 Исторические аспекты развития велосипедного туризма
 Проблема развития велосипедного туризма в России
 Велотуризм и велотранспорт в современной России

Туризм в России
Велосипедный туризм